Ел Еспинеро има више значења:

 Ел Еспинеро, Педро Ибара (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Еспинеро, Ранчо де Дон Бене (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику